En liste over vindere af Vuelta a España:

Vuelta a España